

Mythologie grecque 

 Procris fille d'Érechthée est la femme de Céphale. Ils ont inspiré notamment : 
 Céphale et Procris, opéra en 5 actes d'Élisabeth Jacquet de La Guerre sur un livret de Joseph-François Duché de Vancy (1694).
 Procris fille de Thespios fut courtisée par Héraclès.

Biologie 

 Procris Comm. ex Juss., 1789 est un genre botanique de la famille des Urticaceae.
 Procris Fabricius, 1807 est aussi un nom de genre animal, de lépidoptères de la sous-famille des Procridinae, mais il est actuellement mis en synonymie avec Adscita Retzius, 1783.
 En conséquence du point précédent, Procris est un nom vulgaire français englobant plusieurs espèces de lépidoptères de la sous-famille des Procridinae (mais pas seulement du genre Adscita).
 Sans rapport avec les espèces ci-dessus, le Procris ou Fadet commun (Coenonympha pamphilus) est aussi une espèce de lépidoptères de la sous-famille des Satyrinae.